Gudrod, Gudrød (nórdico antiguo: Guðrǫðr), Godred o Gunderedo en español es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga. La etimología del nombre procede de otro apelativo más antiguo  GuðfriðuR, del protogermánico *guða [dios(es)] y *friðuR (protección), por lo que se puede interpretar como «protegido de los dioses».

Puede referirse a:

 Gudröd el Viejo, rey vikingo de Solør, Noruega ().
 Gudrod Halfdansson, príncipe vikingo de Vestfold, Noruega ().
 Guðröðr, rey vikingo de Ringerike, Noruega ().
 Gudrød el Cazador, rey vikingo de Vingulmark, Noruega ().
 Guthred de Jórvik, rey vikingo de Jorvik ().
 Gudrød Ljome, príncipe de Noruega, hijo del rey Harald I ().
 Gudrød Bjørnsson, rey vikingo de Vestfold, Noruega ().
 Gudrød Skirja, príncipe de Noruega, hijo del rey Harald I ().
 Gudrod Eriksson, príncipe de Noruega, hijo del rey Erico Hacha Sangrienta
 Gunderedo, caudillo vikingo que encabezó incursiones de pillaje en la península ibérica ().
 Gudrod de Gudbrandsdal, mártir pagano, Noruega ().
 Godred Sigtryggsson, caudillo vikingo y monarca del reino vikingo de Mann ().
 Godred Crovan, caudillo vikingo y monarca de Mann, reino de Dublín y las Hébridas ().

Referencias 

Nombres escandinavos